Герберт Гиль (; 1900 — 1945) — сотрудник германской военной разведки, капитан. Уроженец Риги. По специальности — банковский служащий. Владел английским, русским, французским и отчасти латышским языками.

В немецкой армии с августа 1939, адъютант командующего 205-го артиллерийского полка 225-й пехотной дивизии. В составе полка принимал участие в боевых действиях в Бельгии, Голландии и Франции. С ноября 1940 — адъютант командующего 4-й армией фельдмаршала фон Клюге. С 22 июня 1941г. — на Восточном фронте.

С мая 1943 г. — главный переводчик офицерской школы, затем продолжил службу при штабе 15-й армии (Франция) и перешел в разведку (отдел 1С). На должность начальника разведывательной-диверсионной школы и был назначен в ноябре 1944 года начальником отдела германской разведки, ведавшего подготовкой и засылкой агентов-диверсантов в тыл неприятеля, подполковником Скорцени.

Арестован на территории Чехословакии сотрудниками контрразведки СМЕРШ 28-й армией 20 мая 1945 года.
Протокол допроса
«Вопрос: На предыдущем допросе вы показали, что в руководимой вами школе имелось всего 120 чел., из которых обучалось только 60 агентов. Эта цифра исчерпывала состав диверсантов, которыми вы охватывали всю Европейскую часть России?

Ответ: По плану школа моя была рассчитана на 800 агентов, но полностью укомплектована не была, и поэтому я имел всего 120 человек агентуры. Майор Аух и подполковник Скорцени обещали доукомплектовать мою школу, но из этого ничего не вышло.

…Вопрос: Каким образом производился набор агентуры для обучения в вашей школе?

Ответ: Агентура эта была навербована мною и моими представителями среди власовцев, состоявших на службе при 15-й немецкой армии…

Вопрос: Чем была вызвана необходимость заготовки продуктов питания и вооружения на полгода?

Ответ: Еще в феврале этого года меня вызвал (а возможно, я сам к нему приехал) к себе Аух и предупредил, что мне со своими диверсантами придется остаться в тылу советских войск, к чему я заранее должен подготовиться. Он обещал довести до 800 чел. личный состав школы (агентуру) и на все количество диверсантов прислать вооружение, продукты, однако ни того ни другого не прислал. Имея указания о том, что мне нужно будет остаться в тылу Красной Армии, и не получая ничего от Ауха, я решил сам заняться подготовкой. Через штаб войск „Герес группе Митте“ (штаб среднего фронта] я получил 900 000 дневного рациона питания, 3400 литров водки, около 3000 кг взрывчатых веществ (пластид), фауст-патроны, мины различного действия (магнитные, замедленного действия и др.), пулеметы, гранаты, бесшумные пистолеты-автоматы и другое вооружение.

…Вопрос: Какой район был намечен для действия диверсантов в тылу советских войск?

Ответ: Примерно в начале апреля ко мне в школу приезжал майор Аух. Он был очень взволнован и, я бы сказал, даже растерян. Тогда он сказал мне, что крах немецкой армии неизбежен и что мы находимся накануне этого краха. На мой вопрос — каковы будут указания о моей дальнейшей деятельности, — Аух сказал, что вскоре Красная Армия продвинется на Запад, что я со своими диверсантами окажусь в тылу её. Согласно указаниям Ауха я должен был обосновать свой штаб в горах Резенгебергер, действовать в районе Южной Силезии и северной Судетской области, взрывая мосты, разрушая пути подвоза, подрывая склады, нарушая связь и совершая террористические акты над офицерским составом Красной Армии. Тогда же он предупредил, что переезжает со своим штабом в район Фихтельгебирге, где я и смогу с ним связаться для получения дальнейших указаний. Снова обещал пополнить людьми мою школу, однако пополнения я так и не получил.

В последних числах апреля проездом в Вену (припоминаю, что это было в день занятия Вены советскими войсками) ко мне заехал подполковник Скорцени. Он был примерно в таком же моральном состоянии, как и Аух. Скорцени рассказывал мне, что накануне он разговаривал с Гиммлером, причем последний заявил ему, что Германия войну проиграла. Я сообщил Скорцени о посещении меня майором Аухом и передал, какие указания получил от него. Скорцени подтвердил, что я должен остаться в тылу советских войск, но заявил, что людей больше мне дать не сможет, т. к. все его резервы переданы в действующие части. Кроме этого, он предупредил меня, что в горах остаются воинские части генерала графа Штрахвица, которому я буду подчиняться»..

Начальник разведывательной диверсионной школы СС Ягдфербанд ОСТ-группа Б в районе Шварцерберга (Чехословакия). По постановлению Особого совещания при НКВД  1 декабря 1945 г. расстрелян.

Примечания

Литература 
 Книги  гугл
 Владимир Макаров, Андрей Тюрин СМЕРШ  Гвардия Сталина
 Plen: za chuz︠h︡ie i svoi grekhi : voennoplennye i internirovannye v Ukraine 1939-1953 gg
 СМЕРШ: исторические очерки и архивные документы
  Дмитрий Александрович Жуков - Иван Иванович Ковтун 1-я русская бригада СС «Дружина

Ссылки 
 Смерш против вервольфа"
 Жуков "РУССКИЕ ЭСЭСОВЦЫ" / Часть II

Разведчики Германии
Агенты спецслужб нацистской Германии
Разведчики Второй мировой войны
Персоналии:Военная разведка
Казнённые за шпионаж
Расстрелянные в РСФСР
Диверсанты
Казнённые в 1945 году